Асмоде́й (от  Ашмедай — «искуситель») — злой, сластолюбивый демон, упоминаемый в позднейшей еврейской литературе. Его имя, вероятно, происходит от авестийского божества Аэшма-дэва.

В книге Товита (Ветхий Завет) Асмодей убивает из ревности одного за другим семерых мужей Сарры; в Талмуде он называется князем демонов, то есть Сатаной, изгнавшим царя Соломона из его царства. Когда Асмодей приходил за своей жертвой, его лицо было в маске какого-то животного.

Асмодей в культуре 

 В славянской повествовательной литературе XVI и XVII веков это сказание известно в двух редакциях: западной, которая носит название — «», и восточной — «Сказание о Соломоне и Китоврасе». Последняя известна у русских. В 1-й Асмодей выступает под неясным именем Морольфа, Маркольфа или Морольта, во 2-й — как Китоврас (греч. κενταυρός, от санскритского Gandharva).
 Асмодей — персонаж фэнтезийного цикла Влада Вегашина «Два лика одиночества». Асмодей — также персонаж научно-популярной детской книги «Великий треугольник, или Странствия, приключения и беседы двух филоматиков» (авторы — Эмилия Александрова, Владимир Лёвшин), экскурсовод и спутник математика Мате и филолога Фило, отправляющихся в путешествие во времени к истокам науки.
 Асмодей — персонаж романа «Хромой бес» (1709) французского писателя А. Р. Лесажа, сюжет которого навеян одноимённым романом писателя испанского Луиса Велеса де Гевары.
 Шутливое прозвище Асмодей носил в литературном обществе «Арзамас» князь П. А. Вяземский. Широкий резонанс имела в своё время статья «Асмодей нашего времени» М. А. Антоновича с разбором образа Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».
 Асмодеусом звали змея в книге Брайана Джейкса «Воин Рэдволла».
 В космологии настольных ролевых игр Dungeons & Dragons и Pathfinder Roleplaying Game Асмодей присутствует как покровитель последнего, девятого слоя ада (Баатора).
 В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Пир Асмодея» Асмодей присутствует как Повелитель, который устроил пир.
 Асмодей был упомянут как один из демонов Инферно в книгах «Играть, чтобы жить» Дмитрия Руса.
 У российского исполнителя Нейромонаха Феофана существует композиция «Асмодеев на кол».
 Асмодей упоминается в стихотворении «У цыган» Николая Гумилёва.
 Скульптура Асмодея стоит в церкви Марии Магдалины в Ренн-ле-Шато, где служил приходским священником Соньер, Беранже.
 «Асмодей» — флуггер радиолокационного дозора во вселенной книг Александра Зорича «Завтра война».
 Асмодей был упомянут в одной из книг Кассандры Клэр «Орудия Смерти: Город Небесного огня». В ней этот демон представлен как отец Магнуса Бейна, верховного мага Бруклина.
 Асмодей — один из главных героев трилогии Владимира Васильева «Менеджер по покупкам душ», «Украсть свободу» и «Страшный суд над богом и дьяволом».
 Асмодей — один из главных персонажей книги «Трилогия Хаоса». Выступает в качестве Бога Мести и Бога Смерти.
 Асмодей упоминается в совместной песне музыкальных групп «Агирре» и «Перемотка» под названием «Ночь».
 В серии книг Владимира Кощеева «Наследник дьявола», Асмодей — архидьявол и покровитель главного героя.
 одна из картин Франсиско Гойи в "Доме Глухого" известна под таким названием.

Кино и сериалы:

 Главный антагонист серии фильмов  «Паранормальное явление».
 Упомянут в сериале «Сверхъестественное» в 13 сезоне как четвёртый князь ада. 
 Представлен в качестве одного из князей ада в 10 серии 4 сезона телесериала «Библиотекари».
 Упомянут в сериале «Сумеречные охотники» в 3 сезоне. Представлен в качестве главного князей ада, отцом Магнуса Бэйна, верховного мага.
 Появляется в первой серии второго сезона сериала «Леденящие души приключения Сабрины» и приносит вестников чумы.
 Упомянут в российском сериале «Луна», как прародитель оборотней.
 Асмодей показывается в анимационном сериале «Адский босс» в 7 серии 1 сезона. 

Компьютерные игры:

 В игре Quake 1 (Id Software) при попытке выйти из игры появлялась надпись: «Hmm, Asmodeus dislikes his children trying to quit» («Хм, Асмодею не нравится, когда его дети пытаются выйти из игры»).
 В игре Helltaker (Vanripper) Асмодей изображён в виде демона похоти Модеус.
 В игре Dungeon Keeper 2 Асмодей является одним из хранителей в основной кампании.
 В игре Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek компании Artifex Mundi Асмодей является одним из демонов.
Также был упомянут в одной игре из серии (Resident Evil).

См. также 
 Заебос

Примечания

Литература 
 

Демоны «Гоетии»
Демоны в христианстве
Демоны в иудаизме
Персонажи легенд